Hoffman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Abraham Carel Hoffman
 Richard L. Hoffman